Jasenovo steht für:

 Jasenovo (Bela Crkva), Ort in der Opština Bela Crkva, Okrug Južni Banat, Serbien
 Jasenovo (Despotovac), Ort in der Opština Despotovac, Okrug Pomoravlje, Serbien
 Jasenovo (Nova Varoš), Ort in der Opština Nova Varoš, Okrug Zlatibor, Serbien
 Jasenovo (Slowakei), Gemeinde im Okres Turčianske Teplice, Žilinský kraj, Slowakei